Чус Лампреа́ве (; ,  — , ) — испанская актриса кино и телевидения. Лауреат премии Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Лауреат премии «Гойя» 1993 года за лучшую роль второго плана и неоднократный номинант на эту премию.

Лампреаве снялась более чем в полусотне фильмов, при этом у самых именитых испанских режиссёров, и востребована на телевидении. Успех пришёл к ней в 1980-х годах благодаря сотрудничеству с Педро Альмодоваром, она снялась в десяти его фильмах. В 1993 году Лампреаве была удостоена премии «Гойя» за лучшую роль второго плана в фильме Фернандо Труэбы «Изящная эпоха». За работу в фильме Педро Альмодовара «Возвращение» актриса вместе со своими партнёршами Пенелопой Крус, Кармен Маурой, Лолой Дуэньяс, Бланкой Портильо, Йоаной Кобо удостоилась приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

В 2001 году правительство Испании наградило актрису золотой медалью за заслуги в изобразительном искусстве.

Фильмография

Примечания

Ссылки